Кезоручей — название населённых пунктов:

Россия 
 Кезоручей — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области.
 Кезоручей — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.